Зали́в Ба́бушкина — залив у северного берега Охотского моря, прилегающий к юго-западному окончанию полуострова Пьягина. 

В западный берег залива вдаётся бухта Астрономическая, в северный — бухта Средняя, а в северо-восточный — бухта Шхиперова. Средняя величина прилива — 4 метра.

Залив вдаётся в сушу примерно на 30 километров. Ширина у входа около 70 километров, глубина 50—88 метра.

Залив Бабушкина с октября по май покрыт льдом.

Название залива связано с одноимённой горой, название которой в переводе с  означает  «Бабушка-камень», связано с местной легенде о женщине-шамане, которая жила в данной местности. Данное поверье записал в XVIII веке Я. Линденау, также по версии С. П. Крашенинникова местное название происходит от «енолкан» что значит «бабушка».. В 3-ем издании БСЭ этимология названия залива связана с памятью М.С. Бабушкина.
 
На высоких скалистых берегах залива гнездятся такие редкие птицы как монгольский зуёк и короткоклювый пыжик.

Первыми русскими, которые достигли залива, были казаки середины XVII века, во время покорения Дальнего Востока.

Примечания 

Заливы Охотского моря
Заливы Магаданской области